10-й чемпионат Европы по баскетболу — проходил в столице Болгарии Софии с 20 по 30 июня 1957 года. В чемпионате  приняли участие 16 команд. На предварительном этапе все команды были разделены на 4 группы, по 2 лучшие команды из каждой группы выходили в финальный групповой турнир, а 8 неудачников в групповом турнире разыграли места с 9 по 16-е. Чемпионом Европы в 4-й раз стала сборная СССР, выигравшая финальный групповой турнир. Самым полезным игроком турнира был признан игрок сборной Чехословакии .

Предварительный этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Квалификационный раунд (9-16-е места)

Финальный раунд

Итоговое положение

Составы команд 
1. СССР: Майгонис Валдманис, Валдис Муйжниекс, Виктор Зубков, Аркадий Бочкарёв, Гурам Минашвили, Михаил Семёнов, Владимир Торбан, Михаил Студенецкий, Юрий Озеров, Станисловас Стонкус, Альгирдас Лауритенас, Март Лага (Тренер: Степан Спандарян)

2. Болгария: , , Илья Мирчев, , Цвятко Барчовски, , Михаил Семов, , Владимир Ганчев, Методи Томовски, , Атанас Пейчински (Тренер: Людмил Катерински)

3. Чехословакия: , , , , , , , , Милан Меркл, Йиржи Тетива, Ярослав Хохолач, Николай Орднунг (Тренер: Густав Херрманн)

Примечания

Ссылки 
 FIBA Europe EuroBasket 1957

 
1957 год в баскетболе
Чемпионаты Европы в 1957 году